Slankvägsteklar (Agenioideus) är ett släkte av steklar som beskrevs av William Harris Ashmead 1902. Slankvägsteklar ingår i familjen vägsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vägsteklar